Нова ера — те саме, що Наша ера
 Нова ера — тернопільська обласна газета
 Нова ера (Галичина)